Antoni Mikołaj Matakiewicz (1784–1844) – polski filozof i prawnik, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Antoni August Matakiewicz (1873–1937) – polski polityk konserwatywny, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej